Vennola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1943), designer industriel finlandais
Juho Vennola (1872-1938), homme d'État finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois